Сорати:

 Сорати, Хидэаки (род. 1979) — японский мангака.
 Сорати — округ в составе губернаторства Хоккайдо (Япония).